Кубок Хейнекен 1997/1998 — третий розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 31 января 1998 года на стадионе «Стад де Парк Лескюр» в Бордо.

Команды

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Жеребьёвка

Плей-офф

Отбор к четвертьфиналу

Четвертьфинал

Полуфинал 

«Брив» прошёл в финал, т. к. занёс две попытки, «Тулуза» — одну.

Финал 

1997/1998
1997 год в регби
1998 год в регби